

Codici 
 jeu – codice ISO 639-3 della lingua jokor bourmataguil

Geografia 
 Jeu – fiume del dipartimento francese del Maine e Loira

Religione 
 Jeu – personaggio della religione gnostica, citato nei Libri di Jeu